Ženská čtyřhra Transylvania Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže klužského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byl rumunsko-gruzínský pár Irina Baraová a Jekatěrine Gorgodzeová, jehož členky v úvodním kole podlehly Rachimovové a Sizikovové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, belgicko-německý pár Kirsten Flipkensová a Laura Siegemundová, který ve finále zdolal Kamillu Rachimovovou s Janou Sizikovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Flipkensová na okruhu WTA Tour vybojovala šestý deblový titul a pro Siegemundovou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Tour 2022
Transylvania Open